Tone River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tone River (vattendrag i Australien), Western Australia,

Japan 

 Tonegawa, flod i Kantō-regionen, 

Robotskapade Australienförgreningar